Sohodol vagy Szohodol több település neve Romániában. A szláv eredetű szó jelentése száraz völgy.

 Aranyosszohodol, Fehér megye
 Aszóirtás (románul Sohodol), Bihar megye
 Sohodol, Bákó megye
 Szohodol, Brassó megye
 Sohodol, Fehér megye
 Szohodol, Hunyad megye
 Sohodol, Gorj megye

Jegyzetek